

Féodalité 
La tenure désigne la portion d'une seigneurie occupée et cultivée par un vassal durant le Moyen Âge.

Éducation 
 Le mot anglais tenure désigne la titularisation d'un professeur précédemment en tenure track, c'est-à-dire une garantie de protection de l'emploi accordée à certains chercheurs et enseignants-chercheurs aux États-Unis et au Canada afin de protéger l'autonomie de ceux-ci vis-à-vis de pressions extérieures. 

de:Tenure Track
en:Tenure